Princess Alice bezeichnet folgende Personen:

 Alice von Großbritannien und Irland (1843–1878), Großherzogin von Hessen und bei Rhein
 Alice, Countess of Athlone (1883–1981), britische Prinzessin, Enkelin von Königin Victoria
 Alice von Battenberg (1885–1969), Schwiegermutter von Königin Elisabeth II.
 Alice, Duchess of Gloucester (1901–2004), britische Adlige, Tante von Königin Elisabeth II.

Princess Alice ist der Name folgender Schiffe:
 Princess Alice (Schiff, 1843), ein Fracht- und Passagierschiff
 Royal Alice, ein als Princess Alice auf Kiel gelegtes Passagierschiff
 Princess Alice (Schiff, 1859), ein Passagierschiff
 Princess Alice (Schiff, 1865), ein 1878 verunglücktes Passagierschiff
 Princess Alice (Schiff, 1891), eine Dampfyacht
 Princess Alice II, eine Dampfyacht
 Kiautschou (Schiff), ein Reichspostdampfer, ab 1904 als Princess Alice im Dienst
 Princess Alice, ein 1914 gebautes Fischereischiff

Siehe auch:
 Alicia von Bourbon-Parma (1849–1935), Großherzogin von Toskana